Krechting ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Krechting (vor 1500–1536), Täufer von Münster
 Bernhard Krechting (1622–1700), deutscher evangelisch-lutherischer Hauptpastor und Senior
 Heinrich Krechting (1501–1580), deutscher Richter, radikaler Führer der Täuferbewegung
 Wilhelm Josef Krechting (* 1981), deutscher Schriftsteller, siehe Wilhelm J. Krefting

Krechting steht für:
 Krechting (Rhede), Ortsteil der Stadt Rhede, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Krechting (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 Haus Krechting, abgegangener Adelssitz in Krechting (Rhede)